Geografie
 Nazareth (Israël), stad in Israël waar Jezus opgroeide
 Adama (stad), stad in Ethiopië, voorheen Nazret of Nazareth
 Nazaret (Lanzarote), plaats op eiland Lanzarote
 Nazareth (België), gemeente in België
 Nazareth (Lier), gehucht bij de Belgische stad Lier
 Nazareth (Maastricht), wijk in Maastricht
 Nazareth (Pennsylvania), plaats in Pennsylvania
 Nazareth (Texas), plaats in Texas.
 Nazareth (Vanuatu), plaats op het eiland Pentecôte
 Nazerath, ook Nazareth genoemd, een plaats in de Indiase staat Tamil Nadu

 Franciscanessenklooster
 Klooster Nazareth (Naaldwijk) 
 Klooster Nazareth (Oirschot) 
 Klooster Nazareth (Reek, Huissen)
 Klooster Nazareth (Venlo)
 Klooster Nazareth (Weert)

 Cultuur
 Nazareth (band), Schotse rockgroep
 Nazareth (2017), Amerikaanse film 

 Voedsel en drank
 Nazareth (kaas), Belgisch zuivelprodukt